

Cinema 
 Between Two Fires – film del 1911 diretto da J. Searle Dawley
 Between Two Fires – film del 1912 diretto da J. Searle Dawley
 Between Two Fires – film del 1914 diretto da Edgar Jones
 Between Two Fires – film del 1915 diretto da Cortland Van Deusen
 Between Two Fires - film del 2010 diretto da Agnieszka Lukasiak

Musica 
Between Two Fires – singolo di Gary Morris del 1984
Between Two Fires – album di Paul Young del 1986

Televisione 
 Tra due fuochi (Between Two Fires) – episodio della quinta stagione di Stargate SG-1